Adrian Paul Hewett (1959) – attore britannico
Christopher Hewett (1921-2001) – attore e regista teatrale britannico
Dave Hewett (1971) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
Jason Hewett (1968) – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e imprenditore neozelandese